Worsley (Salford), plaats in Engeland
 Worsley (rivier), rivier in West-Australië
 Worsley (Australië), plaats in West-Australië

Personen 
 Frank Worsley (1872-1943), Nieuw-Zeelands ontdekkingsreiziger
 Henry Worsley (1960-2016), Brits ontdekkingsreiziger
 Jonathan Worsley (1984), Brits dartsspeler
 Katharine Worsley (1933), Britse royal
 Lucy Worsley (1973), Brits historica